Vejlø kan henvise til flere artikler:
 Vejlø (Nakskov Fjord) – en ø i Nakskov Fjord og et ejerlav i Sandby Sogn, Lolland Kommune
 Vejlø (Stubberup Sogn) – en ø i Stubberup Sogn, Kerteminde Kommune
 Vejlø (Vejlø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlø Sogn, Næstved Kommune

 Se også
 Vejlø Sogn – et sogn i Næstved Kommune.
 Vejlø Kirke – sognets kirke